Nornen bedeutet:

 Nornen, germanische mythologisch-religiöse Figuren
 Nornen-Klasse, Klasse von norwegischen Patrouillenbooten
 Norne (Orchideen) (Calypso bulbosa)